Сен-Жорж-Бюттава́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на захід від Парижа, 140 км на північний схід від Нанта, 27 км на північ від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 591 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1442,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жорж-Бюттаван на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн